Dejan Jekovec (ur. 22 sierpnia 1974 r. w Tržiču) – słoweński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1994/1995, kiedy zajął 41. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Startował na igrzyskach olimpijskich w Lillehammer oraz na mistrzostwach świata w Thunder Bay, ale bez sukcesów.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1991/1992: -
 sezon 1992/1993: -
 sezon 1993/1994: 71
 sezon 1994/1995: 41
 sezon 1995/1996: -

Puchar Świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1994/1995: 36

Igrzyska Olimpijskie 
 Indywidualnie
 1994 Lillehammer (NOR) – 41. miejsce (normalna skocznia)

Mistrzostwa Świata 
 Indywidualnie
 1995 Thunder Bay (CAN) – 43. miejsce (duża skocznia), 38. miejsce (normalna skocznia)

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Słoweńscy olimpijczycy
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974
Ludzie urodzeni w Tržiču